Adamo puede referirse a:

Personas
 Adamo Boari, arquitecto de origen italiano que se desarrolló en México.
 Antonio Adamo, director italiano de cine erótico.
 Mark Adamo, compositor estadounidense. 
 Salvatore Adamo, cantante ítalo-belga.
 Adamo canta, un álbum de Salvatore Adamo del año 1968.
 Adamo canta en francés e italiano, álbum bilingüe de Adamo del año 1967.
 Los éxitos de Adamo en español, álbum en español de Adamo del año 1967.

Otros usos
 Adamo, gama de computadoras portátiles de la marca Dell.
 Adamo Telecom Iberia, operador de internet por fibra óptica en España.